CCA steht für:
 Air China, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Callcenteragent
 Canonical Correlation Analysis
 canonical correspondence analysis, eine Erweiterung der Korrespondenzanalyse (CA)
 Casa Centrală a Armatei, den Vorgängerklub des CSA Steaua Bukarest
 Cash + Carry Angehrn, ein Schweizer Großhandelsunternehmen
 CCA Glasgow, ein Zentrum für Kunst und Kultur in Glasgow
 CENELEC Certification Agreement, Abkommen zwischen den europäischen Zertifizierungsstellen für elektrische Produkte
 Central Connect Airlines, eine tschechische Regionalfluggesellschaft
 Chosen-ciphertext attack, ein Angriffsmodell in der Kryptoanalyse
 Circuit Card Assembly, Leiterplattenbestückung
 Clásicos Canarios de Automóviles, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Clear Channel Assessment, ein in verschiedenen Netzwerkprotokollen eingesetztes Verfahren zur Trägerprüfung
 Climate change adaptation, siehe Anpassung an die globale Erwärmung
 Common Component Architecture
 Comparable Companies Analysis, eine Bewertungsmethode für Unternehmen
 Comparative Concurrence Advantage, Komparativer Konkurrenzvorteil
 Cold Cranking Amps, eine Messgröße für die Stromabgabe von Starterbatterien in Fahrzeugen
 Coliforme Chromogenic Agar, ein Nährmedium in der Mikrobiologie zum Anzüchten von coliformen Bakterien
 Copper-clad Aluminum, Kabel aus mit Kupfer beschichtetem Aluminium
 Corrections Corporation of America, ein Unternehmen in USA, das u. a. kommerzielle Gefängnisse betreibt
 Creativ Club Austria
 Critics Choice Association, der größte Verband von Filmkritikern in den Vereinigten Staaten und Kanada 
 Crystal Cabin Award, ein Innovationspreis in der Luftfahrtbranche
 Flughafen Chimoré (IATA-Code), bolivianischer Flughafen

Abkürzung